Die Schachweltmeisterschaft 2023 um den Titel der Weltmeisterin im Schach wird 2023 zwischen der Chinesin Ju Wenjun und ihrer ebenfalls chinesischen Herausforderin ausgetragen.

Der Zweikampf ist auf 12 Partien angelegt. Datum und Austragungsort sind noch nicht bestimmt.

Die Herausforderin wird über den Sieg im Kandidatenturniers 2022/23 bestimmt. Dieses wurde im Gegensatz zur vorherigen Edition im K.-o.-System ausgetragen. Im Finale stehen sich Lei Tingjie und die Ex-Weltmeisterin von 2017 Tan Zhongyi gegenüber.

Einzelnachweise und Quellen

Weblinks 
Webseite der FIDE
Vorschau chessbase.de
Turnierseite chess24.com

2023
Schach (Volksrepublik China)
Weltmeisterschaft der Frauen